Bühl, commune suisse du canton de Berne
 Bühl, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg

  
 Hede Bühl (1940-), sculptrice allemande ;  
 Klara Bühl (née en 2000), footballeuse allemande.

Voir aussi